Crni vrh (razdvojba) može značiti:
Crni vrh (planina u BiH, Prozor-Rama) 
Crni Vrh (Čelinac, BiH) 
Crni vrh (planina u BiH, Tešanj)
Crni Vrh (Glamoč, BiH)
Crni Vrh (Konjic, BiH)
Crni vrh (planina blizu Bišća)
Crni Vrh (Višegrad, BiH)
Crni vrh (planina u BiH)